Rue des Poules peut désigner notamment :
 l'ancien nom de la rue Laromiguière à Paris
 la rue des Poules, à Strasbourg